

Persone
 Ahmed Dogan (1954) – politico bulgaro
 Deniz Doğan (1979) – calciatore turco, di ruolo difensore
 İshak Doğan (1990) – calciatore turco, di ruolo difensore
 Mazlum Doğan (1955-1982) – membro del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
 Mustafa Doğan (1976) – ex calciatore turco naturalizzato tedesco
 Turgut Doğan Şahin (1988) – calciatore turco, di ruolo attaccante
 Zehra Doğan (1989) – artista e giornalista curda con cittadinanza turca

Altro
 Classe Doğan – motocannoniere missilistiche della Marina militare turca